La palabra cruz puede referirse, en esta enciclopedia:

General

a una cruz,una figura geométrica que consiste en dos líneas o barras que se cruzan en un ángulo recto;

Antroponimia

 a Cruz (nombre), un nombre propio;

Astronomía

 a Crux o Cruz, constelación habitualmente referida como la Cruz del Sur (en contraste con la Cruz del Norte); es la más pequeña de las 88 constelaciones modernas, pero es también una de las más famosas;

Condecoraciones

 a una Cruz (condecoración), una condecoración militar;
 a la Cruz de Hierro, condecoración del Reino de Prusia;
 a la Cruz de Guerra, medalla militar española;

Deporte

 a Cruz Azul club mexicano de fútbol (futbol, en ese país);

Geografía 

 a Cruz-Barreiros, aldea española de la parroquia de Abegondo, del municipio de Abegondo, provincia de La Coruña, Galicia;
 a Cruz del Eje, ciudad argentina ubicada en la provincia de Córdoba;
 a Cruz de Tea, barrio perteneciente al municipio de Granadilla de Abona, al sur de la isla de Tenerife (Canarias, España);
 a Departamento Cruz del Eje, ubicado en la provincia argentina de Córdoba, cuya cabecera es la ciudad homónima;
 a Exaltación de la Cruz (partido), partido ubicado en la provincia argentina de Buenos Aires;

Heráldica

 a la cruz (heráldica), uno de los símbolos más usados en la heráldica;
 a la cruz (pieza heráldica), pieza honorable obtenida de la combinación de la faja del palo;

Monumentos

 a la cruz atrial, cruz erigida en los atrios de las iglesias de los conventos mendicantes;
 a la cruz de término, la colocada a la entrada de las ciudades;

Órdenes civiles, militares y religiosas

 a la Cruz de Calatrava;
 a la Cruz de Malta;
 a la Cruz de la Orden de Cristo;
 a la Cruz Roja, movimiento caritativo internacional;
 a la Cruz de Santiago, cruz latina roja en forma de espada;

Símbolos religiosos

 a la cruz griega, cruz con cuatro brazos de igual medida;
 a la cruz latina, la formada por dos segmentos de diferente medida;
 a la cruz celta, símbolo formado por una cruz y un círculo;
 a la cruz cristiana, símbolo que recuerda la crucifixión de Jesús;
 a la cruz hugonote, insignia protestante del Sur de Francia;
 a la cruz invertida, cruz latina invertida;
 a la cruz ortodoxa, cruz de ocho brazos de la iglesia ortodoxa;
 a la Cruz de santa Nino;
 a la cruz de tau, figura en forma de letra T;
 a la cruz solar, cruz dentro de un círculo;
 a la esvástica, símbolo en forma de doble zeta;
 a Anj, jeroglífico egipcio que significa vida;

Objetos

 a la cruz votiva, cruz que constituye un exvoto a una iglesia;
 a la cruz de guía, cruz que encabeza las procesiones de Semana Santa;
 a la cruz procesional, la que se exhibe en las procesiones;
 a la cruz pectoral, la que llevan los papas, obispos y abades en el cuello.

Zoología

 a la cruz (zoología), prominencia situada en la porción anterior del espinazo.